UTC−3 ou BRT — acrônimo de Brazilian Time. A zona de tempo usada pelo Brasil que consiste em -03h00 em relação ao GMT.
BRT — sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido, em português chamado de veículo leve sobre pneus (VLP).
Tonelagem de arqueação bruta‎ — em inglês: BRT Brutto Register Tonnage ou ainda Gross Register Tonnage.